Sólyom, Solyom:
 Șoimi

 László Sólyom
 Robert Solyom (* 1936, Budapest), un peintre français d’origine hongroise